Breznik (Bulgarije), een stad in het Westen van Bulgarije
 Breznik (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj
 Breznik (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi
 Březník, een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina